Анастаси́я Алексе́евна Еки́мова (; родилась 1 ноября 1986 года в Минске, СССР) — белорусская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде; победительница парного турнира Orange Bowl (2002).

Общая информация 
Родителей Анастасии зовут Алексей (тренер по стрельбе) и Виктория.

Первые шаги в теннисе Екимова сделала в шесть лет. Любимые удары — с бэкхенда и укороченные.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (25)

Победы (13) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (12)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (18)

Победы (11)

Поражения (7)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Белоруссии